Дмитрий Иванович Чекмарев  (1778—1869) — участник Отечественной войны 1812 года, Русско-турецкой войны, Польского восстания и Крымской войны.

Биография 
Родился в 1778 году в Московской губернии.

В службу вступил кадетом в дворянский батальон при 2-м кадетском корпусе 4 апреля 1807 года. 21 ноября того же года произведен в прапорщики. 20 декабря 1808 года произведен в поручики, а 30 июля 1810 года в штабс-капитаны.

3 ноября 1811 года переведен в Одесский пехотный полк. 27 декабря 1812 года произведен в капитаны. Во время Отечественной войны 1812 года участвовал в сражениях под Смоленском, где он был в охотниках. Под его командованием 3-я гренадерская рота выгнала из форштадта стрелков неприятеля, 24 и 26-го августа принимал участие в Бородинском сражении, где в первый же день со своим батальоном был послан в стрелки, получил ранение в правую ногу. После возвращения из госпиталя остался в резервном батальоне, а в свой полк он прибыл только 18 ноября 1813 года. В 1813 году при сформировании Резервной армии, в батальоне Одесского пехотного полка, с которым выступил в Герцогство Варшавское, с 7-го августа по 10-е сентября при блокаде крепости Модлина, откуда командирован с двумя усиленными ротами в действующую армию.

Пройдя Пруссию, Силезию, Саксонию и Вестфалию 18 ноября присоединился к своему полку, 20 декабря переправляясь через Рейн вступил в пределы Франции. 8 января 1814 года участвовал в сражении при Вакуляре, 17-го при Бриенне и 20-го в генеральном сражении при деревне Ла-Ротьер. В 1815 году через Польшу вернулся в Россию. В том же году 1815 году, в чине майора, — дежурным штаб-офицером при 7-м пехотном корпусе, по расформировании которого в том же году, возвратился к прежней должности адъютанта. В 1819 году он был переведен в Фанагорийский гренадерский полк, а в 1821 году вышел в отставку с чином подполковника. В 1824 году Чекмарев снова вступил в службу в Архангелогородский пехотный полк, из которого в 1826 году переведен в Вологодский, в 1827 году — в Нижегородский пехотный, а в 1834 году, в чине полковника, в Симбирский егерский полк. В турецкую кампанию 1828—1829 гг. Чекмарев был в сражении при Сатунове, при обложении Мачина, при осаде Силистрии, в сражениях при Кулевче, Девнове, Осане (за отличие в этом деле он получил чин полковника) и многих других, а в 1830 году принимал участие в Польской кампании.

С 1836 по 1838 год он был в отставке, а в 1838 году назначен состоящим при отдельном Кавказском корпусе; в 1839 году исправлял должность коменданта в Баку, а в 1840 — в Шуше. В 1843 году Чекмарев получил орд. св. Георгия 4-й ст. за 25-летнюю службу в офицерских чинах, а 23 октября 1845 года произведен в генерал-майоры и назначен командиром третьей, а в 1846 году — второй бригады Кавказских линейных батальонов, но, не вступая в командование ею, был назначен презусом учреждённой при Тифлисском Ордонанс-Гаузе Комиссии военного суда и оставался в этой должности до 1848 г., когда вступил в командование вышеозначенною бригадою. С 1849 по 1851 г. он состоял по армии, а 11 декабря 1851 г. назначен командиром 1-й бригады 22-й пехотной дивизии.

Уволенный от службы 31 января 1857 г. с производством в генерал-лейтенанты, Чекмарев поселился в Воронеже, где и скончался 26 июля 1869 года, 82-х лет от роду.

Примечания

Источники

Ссылки 
 Дворянство Воронежской губернии в Отечественную войну 1812 года

Участники Отечественной войны 1812 года
Участники Бородинского сражения
Участники Русско-турецкой войны (1828—1829)
Участники войны против польских повстанцев 1830 года
Участники Крымской войны
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса